David Gordon (atleet), Amerikaanse atleet
 David Gordon (filosoof), Amerikaanse filosoof
 David Gordon (schrijver), Amerikaanse schrijver over NLP